Танковая дивизия () — комбинированное армейское соединение Королевской итальянской армии (Regio Esercito Italiano), включавшее в себя: мотоциклетные и моторизированные батальоны, смешанные саперные роты, бронеартиллерийские и артиллерийские полки и другие вспомогательные подразделения.

История формирований 
Формирования отдельных бронетанковых дивизий в Италии началось лишь в самом конце 1930-х годов. До этого момента бронетехника традиционно придавалась кавалерийским формированиям. В 1939 году были созданы сразу три дивизии: 131-я танковая дивизия «Чентауро» со штаб-квартирой в Сиене, 132-я танковая дивизия «Ариете» (самая первая), штаб-квартира в Милане и 133-я танковая дивизия «Литторио». 131-я и 132-я создавались на базе ранее созданных двух бронетанковых бригад, а 133-я на базе пехотной дивизии «Литторио». В 1942-43 годах были сформированы ещё две дивизии: 134-я «Фреччия» (формально так и не стала танковой, оставшись лишь мобильной) и 135-я бронекавалерийская «Ариете II» (созданная взамен уничтоженной 132-й «Ариете»). Отдельно в 1943 году была создана также и 1-я особая бронетанковая дивизия «М» (чернорубашечников), позже переименованная в 136-ю «Чентауро II».

Организация и структура 
Ниже на примере 131-й танковой дивизии «Чентауро» можно рассмотреть состав и организацию в разное время.

Состав дивизии на момент формирования 
 31-й танковый полк [31 Reggimento Carristi]:
 1-й (7-й) легкотанковый батальон [I (VII) Battaglione Carri L]
 2-й (8-й) легкотанковый батальон [II (VIII) Battaglione Carri L]
 3-й (10-й) легкотанковый батальон [III (X) Battaglione Carri L]
 4-й (31-й) легкотанковый батальон [IV (XXXI) Battaglione Carri L]
 5-й берсальерский полк [5 Reggimento Bersaglieri]:
 22-й мотоциклетный батальон [XXII Battaglione Motociclisti]
 14-й моторизованный батальон [XIV Battaglione Autoportato]
 24-й моторизованный батальон [XXIV Battaglione Autoportato]
 131-й бронеартиллерийский полк [131 Reggimento Artiglieria Corazzata]:
 1-я группа (I Gruppo) (орудия 75/27)
 2-я группа (II Gruppo) (орудия 75/27)
 3-я группа (III Gruppo) (орудия 75/27)
 131-я взвод боепитания [132 Sezione Sanita]
 131-я санитарный взвод [132 Sezione Sussistenza]
 79-я взвод карабинеров [79 Sezione carabinieri]
 80-я взвод карабинеров [80 Sezione carabinieri]

Состав дивизии (апрель 1941 года) 
 31-й танковый полк [31 Reggimento Carristi]:
 1-й танковый батальон (L33/35)
 2-й танковый батальон (L33/35)
 4-й танковый батальон (M13/40)
 1-й берсальерский полк [1 Reggimento Bersaglieri]:
 1-й мотоциклетный батальон
 7-й моторизированный батальон
 9-й моторизированный батальон
 131-я противотанковая рота
 131-й артиллерийский полк
 I дивизион 75-мм орудий
 II дивизион 75-мм орудий
 III дивизион 75-мм орудий

Состав дивизии (август 1942 года) 
 бронеразведывательная часть (усиленный разведбатальон на бронеавтомобилях) «лёгкая кавалерия Лоди» [5° Reparto Esplorante Corazzato «Cavalleggeri di Lodi»]
 31-й танковый полк [31° Reggimento Carristi]:
 14-й танковый батальон [XIV Battaglione Carri M] — танки М13/40
 15-й танковый батальон [XV Battaglione Carri M] — танки М14/41
 17-й танковый батальон [XVII Battaglione Carri M] — танки М14/41
 5-й берсальерский полк [5° Reggimento Bersaglieri]:
 14-й моторизованный батальон [XIV Battaglione Autoportato]
 24-й моторизованный батальон [XXIV Battaglione Autoportato]
 21-й мотоциклетный батальон [XXI Battaglione Motociclisti]
 131-й бронеартиллерийский полк [131° Reggimento Artiglieria Corazzata]:
 1-й дивизион [I Gruppo 75/27 (trainati)], вооружённый буксируемыми орудиями Cannone da 75/27
 2-й дивизион [II Gruppo 75/27 (trainati)], вооружённый буксируемыми орудиями Cannone da 75/27
 3-й дивизион [III Gruppo 105/28 (trainati)], вооружённый буксируемыми орудиями Cannone da 105/28
 554-й самоходный дивизион [DLIV Gruppo semoventi (su semoventi 75/18)], вооружённый Semovente da 75/18
 31-й инженерный батальон [XXXI Battaglione del Genio]
 131-й санитарный взвод [131? Sezione Sanita]
 131-й взвод снабжения [131? Sezione Sussistenza]

Состав дивизии (ноябрь 1942 года) 
 31-й танковый полк [31 Reggimento Carristi]:
 13-й танковый батальон (XIII танковый батальон)
 14-й танковый батальон (XIV танковый батальон)
 15-й танковый батальон (XV танковый батальон)
 5-й берсальерский полк
 14-й берсальерский моторизованный батальон
 22-й берсальерский моторизованный батальон
 24-й берсальерский моторизованный батальон
 5-я берсальерская мотоциклетная рота
 22-й моторизованный батальон поддержки
 131-й артиллерийский полк
 31-й моторизованный инженерный батальон
 моторизованный противотанковый батальон
 бронеавтомобильный батальон

Вооружение и техника 
Выбор боевой техники у итальянцев был невелик. Фактически до начала 1939 года основной и наиболее массовой единицей являлись оснащенные лишь пулемётами танкетки L3 известные как «Ансальдо», а также чуть более сотни морально устаревших легких танков FIAT 3000. Только с начала 1939 года в формирующиеся дивизии стали поступать новые средние (по национальной классификации), но реально легкие танки M11/39. С начала 1940 года к ним стали добавляться модернизированные танки M13/40. С 1941 года стали поступать усовершенствованные танки модели M14/41 и разведывательные бронеавтомобили Autoblinda AB41. Фактически обе модели танков (13/40 и 14/41) отличались друг от друга незначительно и имели одинаковое вооружение. С 1942 года в танковых дивизиях началось формирование самоходных дивизионов состоявших из самоходных артиллерийских установок Semovente da 75/18. Эти машины имея 75-мм орудие были уже куда более грозной силой, но их число было ничтожным.

Новая легкая бронетанковая техника в виде танков L6/40 и легких самоходок Semovente da 47/32 начали поступать в армию лишь к весне-лету 1942 года, когда успели устареть и годились лишь скорее в качестве средств разведки. С 1943 года в дивизии находившиеся в Италии стали поступать танки модели M15/42. В 1943 году во вновь формируемую 1-ю танковую дивизию «М» поступило некоторое количество немецких средних танков Pz.III ausf N, Pz.IV ausf G и самоходок StuG III ausf G. Более тяжелая техника (например танки P26/40) на вооружение дивизий поступить не успели, хотя, для этих целей, в августе 1943 года был сформирован 1-й тяжелый танковый батальон. Во вспомогательных службах дивизий имелось определённое количество грузовых и штабных автомобилей, артиллерийских тягачей, санитарного транспорта. Особенностью итальянской бронетехники было то, что во время маршей она шла не своим ходом, а её везли на специальных трейлерах (тяжелые грузовики с бортовыми прицепами, в том числе и специальными танковозными).

Основные виды бронетехники и их характеристики 
В приведенной ниже таблице указаны тактико-технические характеристики танков и бронеавтомобилей итальянского производства использовавшихся бронетанковыми дивизиями Королевской итальянской армией (Regio Esercito) в период с 1939 по 1943 годы.

Боевое применение 
Значительная часть итальянских бронетанковых дивизий была разгромлена в Северной Африке, куда они были брошены в 1941—1942 годах для ведения кампании. Факторов разгрома было несколько. Это и слабое материально-техническое оснащение и отсутствие качественных средств связи, (а первое время у итальянских танкеток не было радиостанций), а также отсутствие современного опыта танкового боя у экипажей. Стоит отметить, что за всю Североафриканскую кампанию с 1940 по 1943 годы итальянцы потеряли около 2000 единиц бронетехники, если учитывать, что в этот же период итальянской промышленностью всего изготовлено чуть свыше 3000 единиц. 131-я дивизия до Африки успела поучаствовать в Греческой кампании 1940—1941 годов. 133-я дивизия воевала при во вторжении во Францию и Югославию. После разгрома в Африке сохранялись только 134-я дивизия «Фреччия» (в виде мобильной, поскольку её формирование как танковой так и не было завершено), 135-я «Ариете II» и 136-я «Чентауро II». Они были расформированы после капитуляции Италии в сентябре 1943 года.

См. также 
 Танковая дивизия РККА
 Танковый корпус РККА
 Танковая дивизия вермахта
 Королевская итальянская армия

Литература 
 Джордж Ф. Нафцигер, итальянский орден битвы: организационная история итальянской армии во Второй мировой войне (3 том)
 Джон Джозеф Тимоти Свит, Железная рука: Механизация армии Муссолини, 1920—1940 годы.
 Ian W. Walker. Iron Hulls, Iron Hearts; Mussolini’s Elite Armoured Divisions in North Africa, 2006. ISBN 1-86126-646-4
 Nicola Pignato. Italian Medium Tanks in Action, 2001.
 Lucas-G. De Vecchi, Storia delle unità combattenti della M.V.S.N. 1923—1943, Roma, Giovanni Volpe Editore, 1976.
 Riccardo Rossotto, Carlo Calvi di Bergolo, in «Storia Militare», n. 183, Dicembre 2008, ISSN 1122-5289.
 Benedetto Pafi e Bruno Benvenuti, Roma in Guerra, Roma, Edizioni Oberon, 1985
 Carlo Rastrelli, Un esercito in camicia nera, Storia Militare n.129 giugno 2004

Вооружённые силы Италии во Второй мировой войне
Дивизии Италии
Танковые дивизии
Типы воинских формирований по странам‎